Araucária ou "pinheiro-do-paraná" ou araucaria angustifolia — árvore presente em todo o sul do Brasil
 Araucaria — gênero de árvores coníferas na família Araucariaceae
 Araucária (Paraná) — município brasileiro no estado do Paraná
 Fundação Araucária — agência de fomento à pesquisa do estado do Paraná
 Araucária Esporte Clube — clube de futebol da cidade de Araucária

Desambiguações de topônimos